Counter-Strike Neo es un videojuego japonés de tipo arcade en adaptación del Counter-Strike. Es publicado por Namco, y se ejecuta en un Linux de sistema. Según un artículo publicado en 2006, los cambios significativos en esta versión incluyen alejarse del escenario tradicional Terroristas contra Anti-Terroristas e incorporando a matchmaking y Elo -derivada sistema de clasificación para ayudar a mantener a los jugadores y los equipos incluso en pie.

Tiene algunos cambios significativos, así como varias otras de menor importancia. En particular, el juego utiliza los modelos de anime para su comercialización en Japón.

El sitio web oficial a dispone de una novela Flash llamada White Memories, los videos Flash fueron hechas por Romancework desarrolladores que tienen una historia continua, e incluso algunas partes del juego que vagamente se parecen a Counter-Strike en sí.

Counter-Strike
Videojuegos de Namco
Videojuegos de 2003
Videojuegos arcade
Videojuegos de disparos en primera persona
Valve